Strada nazionale 7 – strada statale in Belgio
 Strada nazionale 7 – strada statale in Cambogia
 Strada nazionale 7 – strada statale in Francia
 Strada nazionale 7 – strada statale in Lussemburgo
 Strada nazionale 7 – strada statale in Madagascar
 Strada nazionale 7 – strada statale in Marocco
Strada nazionale 7 – ex strada statale nel Regno d'Italia